Guerric est un nom propre.

Prénom
Guerric est un prénom masculin, peu usité, d'origine germanique, dont la forme initiale est Wericho, romanisée par la suite.

On le connaît sous différentes graphies : Guéric, Guérric et Guerrick.

Selon l'INSEE, le prénom Guerric n'a été donné, en France, que  entre 1900 et 2010.

Saint(s) chrétien(s)
 Bienheureux Guerric d'Igny, élève de saint Odon, moine cistercien et abbé d'Igny. Il est fêté le 19 août.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms d'origine germanique

Prénom germanique